Samarinda ist die Hauptstadt der indonesischen Provinz Kalimantan Timur (Ost-Kalimantan) auf der Insel Borneo. Sie liegt am Fluss Mahakam, einige Kilometer vom Mündungsdelta entfernt. Der Mahakam ist der Hauptverkehrsweg ins wenig erschlossene Hinterland. Samarinda ist ein wichtiges Zentrum für den Handel mit Tropenhölzern in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo. Diese werden hauptsächlich aus den natürlichen tropischen Regenwäldern Borneos gewonnen, was bereits vor deren zunehmender Rodung für Ölpalmplantagen, die als Energielieferant eine immer wichtigere Rolle einnehmen, und Erschließung von Ackerland für Umsiedler von den dichtbesiedelten Inseln des Staates zu deren weitreichender Zerstörung geführt hat.

Die Stadt hatte bei der Volkszählung im Jahr 2010 eine Einwohnerzahl von 727.500, im Jahr 2021 bereits 825.500 Einwohner.

Geografie 
Die Stadtverwaltung ist für ein 718 km² großes Gebiet zuständig, das neben Samarinda selbst auch zahlreiche Dörfer umfasst. Das Stadtgebiet wird komplett vom Regierungsbezirk Kutai Kartanegara umschlossen. Die Kernstadt befindet sich in einer Tallage auf Schwemmland; die Außenbezirke Samarindas liegen größtenteils auf Hügelland und erhöhten Ebenen.

Klima

Transport 
Nachfolger für den in der Stadt liegenden Flughafen Temindung wurde der Internationale Flughafen Aji Pangeran Tumenggung Pranoto. Der 2018 eröffnete Flughafen ist der größten Flughafen in Kalimantan Timur und wird von zahlreichen Städten Indonesiens direkt angeflogen.

Sport 
Der Fußballverein Borneo FC spielt derzeit in der höchsten indonesischen Liga, der Liga 1, und trägt seine Heimspiele im Segiri Stadion aus.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Indonesien
Ort in Asien
Ort auf Borneo
 
Hauptort einer Verwaltungseinheit
Geographie (Kalimantan Timur)